Plymouth har flere betydninger:

 Plymouth − En by i Devon i England
 Plymouth (bilmærke) − et amerikansk bilmærke

Steder

Canada 
 Plymouth, Pictou County, Nova Scotia
 Plymouth, Yarmouth County, Nova Scotia

Montserrat 
 Plymouth, Montserrat − Den forladte hovedstad på Montserrat

USA 
 Plymouth, Californien
 Plymouth, Connecticut
 Plymouth, Florida
 Plymouth, Illinois
 Plymouth, Indiana
 Plymouth County, Iowa
 Plymouth, Iowa
 Plymouth, Maine
 Plymouth, Massachusetts
 Plymouth County, Massachusetts
 Plymouth, Michigan
 Plymouth, Minnesota
 Plymouth, Mississippi
 Plymouth, Missouri
 Plymouth, Nebraska
 Plymouth, New Hampshire
 Plymouth, New York
 Plymouth, North Carolina
 Plymouth, Ohio
 Plymouth, Pennsylvania
 Plymouth, Utah
 Plymouth, Vermont
 Plymouth, West Virginia
 Plymouth, Juneau County, Wisconsin, en by
 Plymouth, Rock County, Wisconsin, en by
 Plymouth, Sheboygan County, Wisconsin, en by

Se også 
 Plymouth-kolonien − En tidligere engelsk koloni i Nordamerika